IDF steht für:
 Identitätsfeststellung, Überprüfung der Personalien einer natürlichen Person 
 Intel Developer Forum, Entwickler-Konferenz der Firma Intel
 Invention Disclosure Form, Dokument zur Vorbereitung einer Patentanmeldung
 Intermediate Data Format, Industriestandard für die Übergabe von Leiterplattendaten in andere CAD-Konstruktionsprogramme
 Intermediate Distribution Frame, Verteiler bei der Verkabelung von Geräten
 International Diabetes Federation, Organisation zur Erforschung und Behandlung der Zuckerkrankheit
 International DOI Foundation, Betreiber des Digital Object Identifier zur dauerhaften Identifikatoren digitaler Objekte
 International Downhill Federation
 Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der Universität Heidelberg
 Indirekter Freistoß, eine Spielfortsetzung im Fußball
 Inverse Document Frequency, englisch für Inverse Dokumenthäufigkeit, ein Berechnungsmaß bei elektronischer Datensuche und -wiedergewinnung
 Iceland Defense Force, US-amerikanische Militäreinheit auf Island
 Irish Defence Forces, englisch für Óglaigh na hÉireann, irische Streitkräfte
 Israel Defense Forces, englisch für Israelische Verteidigungsstreitkräfte
 Indigenous Defense Fighter (AIDC F-CK-1), Jagdbomber der taiwanischen Luftwaffe
 Île-de-France (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region, Hauptstadtregion Paris

IdF steht für:
 Institut der Feuerwehr, mehrere Institute

i. d. F. oder idF steht für:
 in der Fassung, bei Gesetzen

IDF